Бурунный — топоним:

Россия 
 Бурунный — посёлок в Курском районе Ставропольского края.
 Бурунный — мыс на северо-восточном побережье острова Северный архипелага Новая Земля.
 Бурунный — название посёлка Цаган Аман в 1952—1961 годах.